Józef Krzyżanowski – urzędnik ziemski w XVIII wieku
 Józef Krzyżanowski – starosta zaleszczycki w II RP
 Józef Krzyżanowski – inżynier, dyrektor CZWW
 Józef Krzyżanowski – inżynier, wykładowca PWr